Copytest bezeichnet:

 in der Werbeforschung ein Testverfahren zur Prüfung der Wirkung einer Werbevorlage, siehe Copytest (Werbeforschung)
 in der Werbepraxis einen Test zur Eignungsfeststellung von Bewerbern, siehe Copytest (Werbepraxis)